de Angelsaksen, een verzamelnaam voor de Angelen, Saksen en Juten, Germaanse stammen die in de 5e-6e eeuw Engeland binnenvielen
 het Oudengels, de taal van de Angelsaksen
 de Engelstalige wereld:
 Angelsaksisch model, een maatschappelijk systeem